Керичо — топоним в Кении.

 Керичо (город) — город в провинции Рифт-Валли.
 Керичо (аэропорт) — аэропорт в городе Керичо.
 Керичо (округ) — округ в провинции Рифт-Валли.